D-Strecke steht für:

 U-Bahn-Strecke D (Frankfurt am Main)
 D-Strecke der Stadtbahn Hannover